Euclides da Cunha (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Euclides da Cunha (gemeente), een gemeente in deze microregio
 Euclides da Cunha (schrijver), een Braziliaanse schrijver, vooral bekend omwille van zijn ooggetuigenverslag van de oorlog om Canudos op het einde van de negentiende eeuw